Никифоров, Георгий:
 Никифоров, Георгий Афанасьевич (1906—1971) — советский якутский учёный.
 Никифоров, Георгий Константинович (1884—1938) — русский советский писатель.